Киржа́ч:

 Киржач — город во Владимирской области России.
 Киржач — деревня в Петушинском районе Владимирской области России.
 Киржач — река во Владимирской области России.
 Киржач — спортивный аэродром.
 Киржач — железнодорожная станция и пассажирская платформа.